Guaiaca é um termo de origem aimará (wayaqa), que corresponde a um artigo típico da vestimenta do gaúcho. É uma espécie de bolsa feita de couro, geralmente couro cru, e servia originalmente para guardar pequenos objetos, como moedas, palhas e fumo e, mais tarde, cédulas de dinheiro, relógio e até pistola.

Ver também 
Bombacha
Pilcha
Poncho
Vestido de prenda

Trajes típicos do Rio Grande do Sul